Jacobs kan som auktorsförkortning betyda:

 Hans J. Jacobs, botaniker
 Jean-Charles Jacobs
 Marius Jacobs
 Surrey Wilfrid Laurance Jacobs

Robotskapade auktorsförkortningar